Ihn steht für:
 ein Personalpronomen (1. Person Singular im Akkusativ)
 Ihn (Wallerfangen), Ortsteil der Gemeinde Wallerfangen im Landkreis Saarlouis im Saarland 
 Z 14 Friedrich Ihn, Zerstörer der Kriegsmarine

Ihn ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Ihn (1885–1916), Kapitänleutnant, Kommandant des Torpedoboots S 35
 Max Ihn (1890–1983), deutscher Manager bei Krupp

IHN steht für:
 Infektiöse hämatopoetische Nekrose, virale Tierseuche der Salmoniden

Abkürzung